Boschhoven (Baarle-Nassau), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Baarle-Nassau
 Boschhoven (Heeze-Leende), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Heeze-Leende